«Знамя труда» — інформаційно-аналітична газета Кіясовського району Удмуртії
 «Знамя труда» — газета Нікольського району Пензенської області
 «Знамя труда» — громадсько-політична газета Сланцевського району Ленінградської області
 «Знамя труда» — громадсько-політична газета Тимашевського району Краснодарського краю
 «Знамя труда» — газета Тугулима Свердловської обалсті
 «Знамя труда» — громадсько-політична газета Ядринського району Чувашії

Примітки